En Pologne, Żarnowiec est le nom :
 du village de Żarnowiec, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 du village de Żarnowiec, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Żarnowiec, dans la voïvodie de Poméranie

 de la gmina de Żarnowiec, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Żarnowiec, chef-lieu de cette gmina
 du Lac Żarnowiec

 de la Centrale nucléaire de Żarnowiec, abandonnée en 1990.